ROTSE — астрономический проект, основанный в 1998 году в Лос-Аламосе, Нью-Мексико, США. Название проекта (англ. Robotic Optical Transient Search Experiment) переводится как Эксперимент по роботизированному поиску оптических транзиентов. Проект состоит из множества телескопов малого и среднего размера. Основной целью проекта является обнаружение оптических послесвечений гамма-всплесков.

Руководители обсерватории 
 Carl Akerlof - идеолог, основатель проекта

История обсерватории 
ROTSE прошел три этапа развития. Основными были ROTSE-I и ROTSE-III (сейчас реализуемый). Первый проект был основан в 1998 году в  обсерватории Fenton Hill (Лос-Аламос, США). Он и получил код Центра малых планет №439. Проект в данный момент состоит из 4 обсерваторий: в США (в обсерватории МакДональда), Австралии (Обсерватория Сайдинг-Спринг), Намибии (:en:High Energy Stereoscopic System) и Турции (:en:TUBITAK National Observatory). Проект ROTSE сотрудничает с Мичиганским университетом, Лос-Аламосской национальной лабораторией, Ливерморской национальной лабораторией, Университетом Нового Южного Уэльса (Австралия) и с :en:Max Planck Institute for Nuclear Physics (Германия).

Инструменты обсерватории 
 4 объектива Canon (F = 200 мм, A = 1/2) + ПЗС-камеры, ROTSE-I, 1998 год
 4 телескопа (D = 0.45 м, F = 0.85 м, A = 1/1.9), поле зрения 1.85гр х 1.85гр, 2001 год (все 4 телескопа стоят в разных странах)

Направления исследований 
 Оптические послесвечения гамма-всплесков
 Открытие вспышек сверхновых звезд
 Открытие вспышек внегалактических Новых (в основном в М31)

Основные достижения 
 3210 астрометрических измерений опубликовано за 1 месяц наблюдений в 2001 году
 Регистрация множества послесвечения гамма-всплесков, например: :en:GRB 990123
 Открытие 51 вспышки сверхновых звезд (2005 - 2011 года)
 Открытие вспышек Новых звезд в Туманности Андромеды
 Создание каталога переменных звезд северного полушария (Northern Sky Variability Survey)

Известные сотрудники 
Наблюдатели: Zheng, Rykoff, Yuan, Quimby, Akerlof, Wheeler.

Примечания

Ссылки 

 ROTSE homepage 

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «ROTSE»

См. также 
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

ROTSE
Появились в 1998 году в США
Лос-Аламос